Davisov pokal 1959 je bil oseminštirideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Južna Amerika

Finale

Vzhodni del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1959 v športu
1959